Árpád út található a következő településeken:

 Árpád út, Budapest IV. kerülete
 Árpád út, Győr
 Árpád út, Miskolc-Diósgyőr legjelentősebb útja

Egyéb
 A budapesti Stefánia út neve 1918–19 között

Lásd még
 Árpád fejedelem útja